AAIB steht als Abkürzung für:

 Air Accidents Investigation Branch, Behörde des Vereinigten Königreichs zur Untersuchung von Flugunfällen
 Aircraft Accident Investigation Branch, ehemalige kanadische Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen, siehe Canadian Aviation Safety Board

Abkürzung